UIR ist eine Abkürzung für

 Upper flight information region, siehe Fluginformationsgebiet
 Université Internationale de Rabat, siehe Internationale Universität Rabat

Abkürzung